Saint-Crepin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Crépin, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,  
 Saint-Crépin, Hautes-Alpes, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,